Midden-Europese Tijd, tijdzone.
Conférence Européenne des Ministres de Transport
CEMT-klasse (Conférence Européenne des Ministres de Transport), klassering van scheepsmaten voor de Europese binnenvaart.
CEMT-transport Een type van internationaal transport